ESC steht mit Bezug auf Europa als Abkürzung für:

 European Shōgi Championship, die Europäische Shōgi-Meisterschaft, siehe Shōgi #Spielbetrieb in Europa
 European Shooting Confederation, ein Schießsportverband
 European Society of Cardiology
 European Society of Criminology
 European Solidarity Corps, siehe Europäischer Freiwilligendienst
 European Space Council, siehe Europäischer Weltraumrat 
 European Stroke Conference, jährliche Fachkonferenz zu zerebrovaskulären Erkrankungen
 European Students’ Conference, medizinische Konferenz der Universitätsmedizin der Charité Berlin
 Europäische Sozialcharta
 Eurovision Song Contest, jährlich stattfindender Musikwettbewerb der Europäischen Rundfunkunion

ESC steht ohne Bezug auf Europa als Abkürzung für:
 Delta County Airport, Flughafen im US-Bundesstaat Michigan (IATA-Code)
 Electronic Speed Control, Motorregler im Modellbau
 Electronic Stability Control, elektronisch gesteuertes Fahrassistenzsystem für Kraftfahrzeuge, siehe Fahrdynamikregelung
 Electronic Steering Chassis, Kompressor-reguliertes Fahrwerk von Mitsubishi
 Elevated Seating Coaster, Achterbahnmodell des Herstellers Zierer Rides
 Embryonic stem cell, siehe Stammzelle #Embryonale Stammzellen
 Environmental stress cracking, siehe Umgebungsbedingte Spannungsrissbildung
 Escape-Taste, Computertaste
 ESC/P, Epson Standard Code for Printers
 Eskadron, kleinste taktische Einheit der Kavallerie

ES-C steht als Abkürzung für:
  in Spanien nach ISO-3166-2

Abkürzung